Odessa, to album grupy muzycznej Bee Gees, wydawnictwo ukazało się w 1969 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy Atco Records
Albumy Polydor Records
Albumy wyprodukowane przez Roberta Stigwooda